Superliga Série A 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile
 Superliga Série A 2015-2016 – torneo di pallavolo maschile